«Счастливый случай» () — американский художественный фильм 1994 года.
Фильм основан на реальной истории, произошедшей в марте 1984 года в Нью-Йорке с официанткой Филлис Пензо и офицером полиции Робертом Каннингеймом.

Сюжет 
Самая большая неудача в жизни полицейского Чарли Лэнга — это его жена, которая с утра до вечера может говорить и думать только о деньгах. В то же время у него самого их не хватает даже на чаевые очаровательной официантке. В кармане — только лотерейный билет, купленный по совету мудрой супруги. Не задумываясь, Чарли обещает девушке половину своего выигрыша. И вот четыре миллиона долларов сваливаются ему на голову. Первую половину суммы уже успешно тратит его жена, окончательно поглупевшая от такого счастья. Теперь Чарли богат, но он не забыл, что ещё должен заплатить чаевые… в два миллиона долларов.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы о полицейских
Фильмы США 1994 года